Grabenbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Grabenbächle (Kander), linker Zufluss der Kander zwischen Marzell und Höfe, beide Orte in der Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach
 Grabenbächle (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbach (Hölzlebach) (zum Hölzlebach, zum Kraftwerkskanal Albbruck-Dogern, zum Hochrhein) vor Kiesenbach, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut

Siehe auch:
 Grabenbach